2 miejscowości w Portugalii:
 Santo António da Serra – miejscowość na Maderze, w gminie Machico
 Santo António da Serra – miejscowość na Maderze, w gminie Santa Cruz